Osoby o tym nazwisku:
 Dariusz Grzywiński – polski, zapaśnik, trener, olimpijczyk
 Krzysztof Grzywiński – polski działacz polityczny
 Stanisław Grzywiński (strona ujednoznaczniająca)